AAA oder Triple A steht als Abkürzung für:
 AAA, Triple A (Finanzanalyse), beste Einstufung der Bonität
 AAA, Batterie- und Akkumulator-Baugröße, siehe Micro (Batterie)
 AAA, Stufe der Barrierefreiheit, siehe Web Content Accessibility Guidelines #Die Empfehlungen im Einzelnen
 AAA Vision, American Affordable Aircraft Inc., amerikanischer Hersteller von Eigenbauflugzeugen
 AAA-Proteinfamilie, ATPases associated with different cellular activities
 AAA (Computerspiele), Klassifizierung von Computerspielen mit besonders hohem Entwicklungsbudget und starker Vermarktung
 AAA, Code-Signal der Alliierten im Zweiten Weltkrieg für den Angriff eines Flugzeugs auf Handelsschiffe, siehe SOS (Notsignal) #AAA-Ruf
 Abdominelles Aortenaneurysma, Erweiterung der Körperhauptschlagader im Bauchraum
 Access All Areas, Berechtigung zum Betreten aller Bereiche auf Veranstaltungen
 Advanced Accelerator Applications, pharmazeutisches Unternehmen
 Advanced Amiga Architecture, Chipsatz, nie fertiggestellt
 AFIS-ALKIS-ATKIS-Modell der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der deutschen Länder
 Agricultural Adjustment Act, amerikanisches Landwirtschaftsgesetz
 Akademisches Auslandsamt, Informationsstelle für das Auslandsstudium an Universitäten
 Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung
 Alianza Anticomunista Argentina, Argentinische Antikommunistische Allianz, paramilitärische Gruppe in den 1970er Jahren
 Alliteration Am Arsch, deutscher Podcast von Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfort
 Alpine Air Ambulance AG, Schweiz
 American Abstract Artists, amerikanische Künstlerorganisation
 American Academy of Audiology, Vereinigung von amerikanischen Audiologen
 American Accounting Association, amerikanischer Verband der Wirtschaftsprüfer
 American Anthropological Association, Vereinigung von Anthropologen
 American Arbitration Association, amerikanische Schiedsgerichtsinstitution
 Anti-Aircraft Artillery, englisch für Flugabwehrgeschütz, siehe Flugabwehrkanone
 Anti-Austerity Alliance, irische antikapitalistische Partei
 Arbeitsgemeinschaft zur Regelung der Arbeitsbedingungen der Arzthelferinnen/Medizinischen Fachangestellten, Vertretung der niedergelassenen Ärzte, Tarifpartner des Verbandes medizinischer Fachberufe (VmF)
 Arbeitstagung Allgemeine Algebra
 Asharq al-Awsat, arabischsprachige Tageszeitung
 Astronomy and Astrophysics Abstracts, astronomische Fachpublikation
 Flughafen Anaa im Tuamotu-Archipel in Französisch-Polynesien, nach dem IATA-Code
 TripleA, Computer-Strategiespiel
 Triple-A-System, Authentication Authorization Accounting, ein Netzdienst zur Benutzererkennung und Rechtevergabe

Automobil:
 AAA – Auto-Ausstellung Berlin: Autos, Avus, Attraktionen
 AG für Akkumulatoren- und Automobilbau, Berlin, ehemaliger Auto- und Nutzfahrzeughersteller (1919–1926)
 American Automobile Association, amerikanischer Automobilklub
 Ateliers d’Automobiles et d’Aviation, ehemaliger französischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller
 Australian Automobile Association, australischer Automobilklub
 Austrian Automotive Association, Plattform der österreichischen Automobilzulieferindustrie

Musik:
 AAA (Band), Attack All Around, japanische J-Pop-Band Toripuru Ē
 Analogue Audio Association, Verein zur Förderung der analogen Musikwiedergabe
 Angels & Airwaves, amerikanische alternative Rock-Band

Sport:
 Amateur Athletic Association, britischer Leichtathletikverband
 American Airlines Arena, Multifunktionshalle in Miami, Heimstätte der Miami Heat
 Asian Athletics Association, kontinentalasiatischer Leichtathletikverband
 Asistencia Asesoría y Administración, mexikanische Wrestling-Liga
 Triple-A (Baseball) (Class AAA), höchste Stufe in der amerikanischen Minor League Baseball

-AAA- steht für:
 Against All Authority (Band), US-amerikanische Punk-Band aus Florida

aaa steht für:
 aaa-Krankheit, bisher nicht eindeutig identifizierte altägyptische Krankheit
 anti atom aktuell, bundesweite Zeitschrift der Anti-Atom-Bewegung
 Ghotuo, eine Kongo-Sprache, nach ISO 639-3

Abkürzung